Алексей Борисов:
 Борисов, Алексей Владимирович (1965—2021) — российский математик, лауреат премии имени С. В. Ковалевской.
 Борисов, Алексей Николаевич (1889—1937) — русский и советский художник.
 Борисов, Алексей Юрьевич (род. 1960) — музыкант, продюсер, журналист.